Een verkeersweg:
 N539 (België)
 N539 (Frankrijk)
 N539 (Nederland), zie Provinciale weg 539

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing